Premio steht für:
 Toyota Premio, Automodell der Marke Toyota
 El Premio, Originaltitel des internationalen Films Der Preis – El Premio von Paula Markovitch (2011)

Siehe auch: